Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1975-1976. 

Ce championnat est disputé par seulement 12 équipes, le FC Ans déclarant forfait. Il est remporté par le Standard Fémina de Liège.

Note 
¹ FC Ans forfait général

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme